Кунабарабран () — небольшой город в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.

Население — 2609 человек (2006), из них 415 — австралийские аборигены. Средний возраст жителей — 43 года.

Городок расположен в 450 км к северо-западу от Сиднея. Первые европейские поселенцы обосновались на месте ещё в 1817 году, сам же Кунабарабран официально был основан в 1859 году Льюисом Гордоном. Название города происходит из языка , от слова, обозначающего «фекальные массы».

В 27 км от города расположена обсерватория Сайдинг-Спринг.

Вблизи города расположен .

Галерея

Примечания 

Города Нового Южного Уэльса